Ранчо Санта Марија има више значења:

 Ранчо Санта Марија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Марија, Лас Маргаритас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Санта Марија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику